Le Grand Prix moto de Doha 2021 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto de Doha s'est déroulée du 2 au  sur le circuit international de Losail. La course est ajoutée au calendrier en raison de la pandémie de Covid-19.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

2021
Sport au Qatar en 2021
Sport en avril 2021
Doha